Тип 99 сики 1 го (Тип 99-1) — японская авиационная автоматическая пушка времён Второй мировой войны. Лицензионная копия швейцарской Эрликон FF. Производилась серийно, наряду со своим более мощным вариантом Тип 99 сики 2 го (Тип 99-2), копией Эрликон FFL с 1939 года до самого конца войны в 1945 году. Использовалась на многих самолётах морской авиации Японии.

История 
В 1935 году японский Императорский флот проводил изыскания прототипа 20-мм автоматической пушки для новых моделей истребителей. Из имевшихся на тот момент конструкция, по совокупности ТТХ привлекали внимание пушки компании Oerlikon: FF, FFL и FFS. У этих конструктивно сходных образцов оружия, в механике которых использовалась отдача затвора и опережающее воспламенение капсюля (по типу пушки Беккера), использовались, однако, несколько различные патроны, 20×72RB, 20×100RB, и 20×110RB, соответственно.

После серии испытаний, в июне 1936 года было подписано лицензионное соглашение, а в 1937 году пушки были приняты на вооружение. Для их производства была создана фирма Dai Nihon Heiki KK. В 1939 году она начала выпуск японской версии пушки FF (первоначально именовавшейся «Тип Э», а с конца 1939 года — Тип 99-1. Пушка FFL получила название Тип 99-2. Модификация FFS также испытывалась, но серийно не производилась. Позже пулемёт выпускали военно-морские арсеналы в Тоёкаве и Тагадзё.

Наименование «Тип 99» было присвоено в соответствии с годом начала выпуска (1939-й, или 2599-й по японскому календарю. Официальными названиями были Пулемёт Тип 99 1 модель 1 и Пулемёт Тип 99 1 модель 2, поскольку в Императорском флоте оружие калибром 20 миллиметров считалось пулемётами. В Императорской же Армии подобные образцы оружия не применялись, поскольку там была собственная номенклатура боеприпасов, в которую 20×72/100 не входили.

Конструкции пушек Тип 99-1 и Тип 99-2 развивались параллельно и, в связи с их схожестью, некоторые модификации вносились в них одновременно.

Из-за различия в применяемых боеприпасах, у пушки Тип 99-2, использовавшей несколько больший патрон, была большая начальная скорость пули, но меньшая скорострельность, сама пушка была значительно тяжелее (34 кг против 23 у 99-1). В первые годы войны на флоте предпочитали первый тип, но в дальнейшем, в связи с увеличивающейся прочностью американских самолётов, постепенно переходили на второй.

Оценка конструкции 
Недостатком обоих моделей пушки Тип 99 были низкие сравнительно с другими 20-мм пушками скорострельность и начальная скорость пули; с другой стороны, её относительно небольшой вес ненамного ухудшал ЛТХ японских истребителей. В любом случае, учитывая близкие связи между руководством флота и компанией Dai Nihon Heiki KK, речь о какой-либо серьёзной конкуренции не шла.

Модификации 

 Тип 99-1 модель 1. Барабан 60 снарядов, 520 выстр./мин;
 Тип 99-1 модель 2. (Oerlikon FFL)
 Тип 99-1 модель 3. Барабан 100 снарядов, 520 выстр./мин;
 Тип 99-1 модель 4. Лента 125—250 снарядов, 550 выстр./мин;
 Тип 99-2 модель 3. Барабан 100 снарядов, 480 выстр./мин;
 Тип 99-2 модель 4. Лента 125—250 снарядов, 500 выстр./мин;
 Тип 99-2 модель 4 KAI. Лента 125—250 снарядов, 620 выстр./мин;
 Тип 99-2 модель 5. Лента 125—250 снарядов, 720 выстр./мин;

Использование

Тип 99-1 
 Kawanishi H6K
 Kawanishi H8K
 Kawanishi N1K
 Mitsubishi A6M
 Mitsubishi G3M
 Mitsubishi G4M
 Mitsubishi G6M
 Mitsubishi J2M
 Nakajima J1N

Тип 99-2 
 Aichi B7A
 Aichi E16A
 Kawanishi N1K-J
 Mitsubishi A6M
 Mitsubishi G4M
 Mitsubishi J2M
 Nakajima J1N
 Kyushu Q1W

См. также 
 Тип 2 (пушка)
 Тип 5 (пушка)

Примечания

Литература 
 René J. Francillon: Japanese Aircraft of the Pacific War. Londyn: Putnam, 1979. ISBN 0-370-30251-6.
 R.C.Mikesh. Japanese Aircraft Equipment. — Schiffer Military History, 2004. ISBN 0-7643-2097-1
 Anthony G. Williams: Rapid Fire: The Development of Automatic Cannon and Heavy Machine Guns for Armies, Navies, and Air Forces. Airlife Publishing, Ltd, 2000. ISBN 978-1840371222.
 堀越二郎・奥宮正武『零戦』（学習研究社、2007年）ISBN 978-4-05-900501-8
 碇義朗『最後の戦闘機紫電改』（光人社、1994年）ISBN 4-7698-0671-X

Авиационное вооружение Японии
Артиллерия Японии периода Второй мировой войны
Артиллерия калибра 20 мм
Авиационные пушки и пулемёты
Появились в 1937 году в Японии